Таурагски окръг (; ; ) е окръг в Западна Литва. Заема площ от 4411 км2. Административен център е град Таураге.

География 
Окръгът обхваща земи от етнографските области Жемайтия и Малка Литва. На запад граничи с Клайпедски окръг, на юг с Мариямполски окръг и Полша, на изток с Каунаски окръг и на север с Шяуляйски и Телшяйски окръзи.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 4 общини.

Районни общини 
 Община Таураге
 Община Шилале
 Община Юрбаркас

Община 
 Община Пагегяй

Население 
Населението на окръга възлиза на 131 481 души(2004). Гъстотата е 29,8 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва